Il Campionato del Mondo 2009 è stata la 39ª edizione del campionato del mondo di hockey su pista; la manifestazione è stata disputata in Spagna a Pontevedra e a Vigo dal 4 all'11 luglio 2009.
La competizione fu organizzata dalla Fédération Internationale de Roller Sports.
Il torneo è stato vinto dalla nazionale spagnola per la 14ª volta nella sua storia.

Città ospitanti e impianti sportivi

Nazionali partecipanti

Prima fase

Girone A

Risultati

Classifica

Girone B

Risultati

Classifica

Girone C

Risultati

Classifica

Girone D

Risultati

Classifica

Fase finale

Fase 1º - 8º posto

Tabellone principale

Quarti di finale

Semifinali 5º - 8º posto

Semifinali 1º - 4º posto

Finali 7º - 8º posto

Finali 5º - 6º posto

Finali 3º - 4º posto

Finali 1º - 2º posto

Fase 9º - 16º posto

Tabellone principale

Quarti di finale

Semifinali 13º - 16º posto

Semifinali 9º - 12º posto

Finale 15º - 16º posto

Finale 13º - 14º posto

Finale 11º - 12º posto

Finale 9º - 10º posto

Classifica finale

Campioni

Bibliografia 
 ISBN 978-989-20-2611-4
 ISBN 9788890880315
 Quotidiano La Stampa, disponibile sul sito dell'Archivio Storico La Stampa.

Collegamenti esterni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2009
Campionato mondiale maschile di hockey su pista Vigo 2009
Campionato mondiale maschile di hockey su pista Vigo 2009
Hockey su pista in Spagna
Hockey su pista nel 2009